Козло́вичский сельсовет () — сельсовет, административно-территориальная единица Глусского района Могилёвской области Республики Беларусь.

Географическое положение
На территории сельсовета расположены СПК «Колхоз «Заря Коммуны», земли ОАО «Райагропромтехснаб», 26 объектов социально-культурной сферы, Кировское лесничество.

Граничит с Березовским и Калатичским сельсоветами (Глусский район), Брожским и Горбацевичским сельсоветом (Бобруйский район).
Агрогородок Застенок Устерхи расположен на расстоянии  15 км от Глуска.

Население 
 1999 год — 858 человек
 2010 год — 1255 человек
На 2011 год количество населения 1341, из них: несовершеннолетних – 173, трудоспособных – 691, нетрудоспособных – 509.
Подворьев – 698.

Состав 
Включает 23 населённых пунктов:
 Балашевичи — деревня.
 Бервы — деревня.
 Вильча — деревня.
 Вьюнище — деревня.
 Долгий Лес — деревня.
 Залесье — деревня.
 Заречье — деревня.
 Застенок Устерхи — агрогородок.
 
Зуборевичи - деревня.
 Карповичи — деревня.
 Кастрычник — деревня.
 Кировское — посёлок.
 Клещёвка — деревня.
 Козловичи — деревня.
 Крюковщина — деревня.
 Незнанье — деревня.
 Повстка — деревня.
 Приворотье — деревня.
 Приплавы — деревня.
 Старое Село — деревня.
 Степановка — деревня.
 Устерхи — деревня.
 Чикили — деревня.

См. также 
 Глусский район

Примечания

Ссылки 
 Глусский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Глусского района